

Прізвище 
 Ярчук — українське прізвище.

Інше 
 Ярчук — міфічний пес.